Les expressions America's Cup ou American Cup font référence à plusieurs compétitions :
 America's Cup, ou Coupe de l'America en français, compétition nautique internationale à la voile ;
 , tournoi international de rugby à XIII ;
 American Cup, compétition internationale de gymnastique ;
 , ancienne compétition de football aux États-Unis (1885-1924) ;
 , compétition d'échecs créée en 2022.

Voir aussi 
 Copa América